Вильясала () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Парамо-Леонес. Занимает площадь 45,53 км². Население — 829 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Леона